«Пыла́ющая равни́на» () — драма 2008 года режиссёра Гильермо Арриага.

Сюжет 
Действие фильма начинается в городке Нью-Мексико. Джина (Ким Бейсингер) является матерью 4 детей. Она тайно встречается с Ником Мартинесом (Хоаким Де Алмейда). Об этом узнаёт её дочь Марианна, которая начинает следить за матерью и её любовником, которые обычно встречаются в трейлере. Она устраивает утечку газа, подведённого к вагончику, с целью напугать мать и расстроить её новые отношения. Но это оборачивается трагедией — трейлер взрывается, Джина и Ник погибают.

После похорон Марианна знакомится с сыном Ника Сантьяго. Между ними завязывается отношения, которые осуждают как в семье Ника, так и в семье Марианны. Влюблённые вынуждены бежать, но потом выясняется, что Марианна беременна. Сразу после рождения дочери Марианна оставляет ребёнка и Сантьяго и уезжает в другой город, взяв себе новое имя Сильвия. Проходит десять лет и Сильвия (Шарлиз Терон) работает в ресторане Портленда. В это время несчастье случается с Сантьяго в Мексике и он, лёжа в больнице, просит своего друга Карлоса взять дочь и отыскать Марианну. Увидев их рядом со своим домом, Марианна пугается и убегает. Но затем она сама начинает разыскивать дочь в отелях города. В результате им удаётся поговорить и все возвращаются в Мексику с надеждой на выздоровление и прощение Сантьяго.

В ролях 
 Шарлиз Терон  — Сильвия / Марианна
 Ким Бейсингер — Джина
 Дженнифер Лоуренс — Марианна в молодости
 Дэни Пино — Сантьяго Мартинес
 Джей Ди Пардо  — Сантьяго в молодости
 Жоаким Ди Алмейда — Ник Мартинес
 Джон Корбетт — Джон
 Робин Танни — Лаура
 Бретт Каллен — Роберт
 Хосе Мария Яспик — Карлос
 Tessa Ia — Мария Мартинес
 Ракель Тикотин — Ана
 Диего Торрес — Кристобаль Мартинес

Слоган фильма: Love heals. Love absolves. Love burns.

Создание фильма 
Гильермо Арриага дебютировал здесь в качестве режиссёра, ранее он  был известен как сценарист фильмов режиссёра Алехандро Гонсалеса Иньярриту   «Сука любовь» (2000), «21  грамм» (2003) и «Вавилон» (2006). Премьера фильма состоялась на  фестивале Savannah Film Festival в 2008 году.

Награды 
 Венецианский кинофестиваль, 2008 год: Приз Марчелло Мастроянни. Номинация на Золотого льва.

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт о фильме
 Venice Film Festival review: The Burning Plain The Daily Telegraph, August 29, 2008
The Burning Plain review Time Out, August 2008

Фильмы-драмы США
Фильмы-мелодрамы США
Детективные фильмы США
Фильмы-драмы Аргентины
Фильмы-мелодрамы Аргентины
Фильмы на английском языке
Фильмы Аргентины 2009 года